Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» (переименован в ЕНПФ) создан 24 сентября 1997 года в ходе проведения пенсионной реформы в Казахстане. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24
сентября 1997 года № 1372 «О создании закрытого акционерного общества „Государственный накопительный пенсионный фонд“».

Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» входит в тройку лидеров среди 11 действующих казахстанских накопительных пенсионных фондов и является Фондом с государственным участием.

Банк-кастодиан: АО «Ситибанк Казахстан»

 Лицензия № 0000006 от 10 марта 2005 года. (на деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат)

 Лицензия № 0402200257 от 10 марта 2005 года (государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов)

 Лицензия № 0412200206 от 10 марта 2005 года (на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными активами).

Показатели 
на 1 января 2013 года.
 Число вкладчиков по ОПВ 1 999 757 человек (24 % от числа всех вкладчиков/участников)
 Пенсионные активы 624 638 336 тыс. тенге
 Начисленный инвестиционный доход 19 821 832 тыс. тенге
 Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации 19 376 625 тыс. тенге
 Собственный капитал 24 418 259 тыс. тенге

Акционеры 
 Национальный банк Республики Казахстан — 100,0 % акций.

Руководство 

 Председателем Правления Фонда с 20 мая 2009 года назначена Медеушеева, Долорес Таировна.

 Кабденов Талап Кабденович — Управляющий директор

 Мусиралиев Даурен Абубакирович — Управляющий директор

 Ерденаев Руслан Серикович — Управляющий директор

Совет Директоров 
15 мая 2009 года, на должность Председателя Совета директоров Фонда избрана Галиева, Дина Тулеубековна которая совмещает эту должность с должностью, полученной 3 марта 2009 года — «Заместитель Председателя Национального банка Республики Казахстан».

 Медеушеева Долорес Таировна — Председатель Правления АО "Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»;
 Амангельдинова Гульжан Сериктаевна — Начальник Управления договорно-правовой работы Юридического департамента ГУ «НБ РК»;
 Ильясова Альфия Рафгатовна — Независимый директор, Исполнительный директор ТОО «Центр развития систем менеджмента».

Сертификаты 

 «EuroMarket Award» — за вклад в развитие накопительной пенсионной системы Казахстана (управление капиталом)
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001: 2000
 Сертификат № 1 «Территория, свободная от нелицензионного программного обеспечения»
 Лидер биржевого рынка ценных бумаг среди небанковских брокерских и/или дилерских организаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Развитие пенсионной системы в Казахстане

Финансовые компании Казахстана
Государственные организации Казахстана
Пенсионные фонды
Пенсионное обеспечение в Казахстане